népművész: a Magyar Néprajzi Lexikon meghatározása szerint valamely népművészeti ág (elsősorban díszítőművészet, ritkábban előadóművészet, költészet) kiváló művelője.
 A Szovjetunió népművésze (oroszul Народный артист СССР (narodnij artyiszt SZSZSZR)): a legmagasabb tiszteletbeli cím a Szovjetunió területén
 Thaiföld népművésze
 A Fülöp-szigetek népművésze